manipel (liturgie), een kledingstuk
manipel (Romeinse leger), een begrip uit het Romeinse leger